Штефан Ильзанкер (; родился 18 мая 1989 года в Халлайн, Австрия) — австрийский футболист, опорный полузащитник клуба «Дженоа» и сборной Австрии. Участник чемпионатов Европы 2016 и 2020 годов.

Отец Штефана  — бывший профессиональный футболист.

Клубная карьера 

Ильзанкер — воспитанник клуба «Ред Булл Зальцбург». Он довольно долго выступал за резервную команду, но в основе шанса так и не получил. В 2010 году поисках игровой практики Штефан покинул Зальцбург и стал футболистом «Маттерсбурга». 18 июля в матче против венской «Аустрии» он дебютировал в австрийской Бундеслиге. Ильзанкер провёл в Маттерсбурге два сезона, после чего вернулся в «Ред Булл». 21 июля 2012 года в поединке против «Штурма» он дебютировал за клуб в чемпионате Австрии. В этой встрече Штефан был удалён с поля за две жёлтые карточки. 19 октября 2013 года в матче против «Ваккера» Ильзанкер забил свой первый гол за «быков». В 2014 году Штефан помог клубу завоевать Кубок Австрии и выиграть чемпионат.

Летом 2015 года Ильзанкер перешёл в немецкий «РБ Лейпциг». 25 августа в матче против «Франкфурта» он дебютировал во Второй Бундеслиге. В поединке против «Гройтер Фюрт» Штефан забил свой первый гол за «РБ Лейпциг». По итогам дебютного сезона Ильзанкер помог клубу выйти в элиту. 28 августа в матче против «Хоффенхайма» он дебютировал в Бундеслиге. 

В последний день зимнего трансферного окна сезона 2019/20 Ильзанкер подписал контракт с франкфуртским «Айнтрахтом». 9 ноября 2019 года в матче против столичной «Герты» он дебютировал за новую команду. 3 июня 2020 года в поединке против «Вердера» Штефан забил свой первый гол за «Айнтрахт». В 2022 году он помог клубу выиграть Лигу Европы.

Международная карьера 
В составе юношеской сборной Австрии Ильзанкер принял участие в домашнем юношеском чемпионате Европы.

30 мая 2014 года в товарищеском матче против сборной Исландии Штефан дебютировал в сборной Австрии.

Летом 2016 года Ильзанкер попал в заявку сборной на участие в чемпионате Европы во Франции. На турнире он сыграл в матчах против команд Португалии и Исландии.

В 2021 году Ильзанкер во второй раз принял участие в чемпионате Европы. На турнире он сыграл в матчах против сборных Украины, Северной Македонии и Италии.

Итого: сыграно матчей: 40 / забито голов: 0; победы: 23, ничьи: 7, поражения: 10.

Достижения 

Клубные

 «Ред Булл Зальцбург»
 Чемпион Австрии (3): 2009/10, 2013/14, 2014/15
 Обладатель Кубка Австрии (2): 2013/14, 2014/15

 «Айнтрахт» (Франкфурт)
 Победитель Лиги Европы УЕФА: 2021/22

Примечания

Ссылки 
 Official website FC Red Bull Salzburg
 Official website Red Bull Juniors
 Профиль Штефана Ильзанкера на сайте weltfussball.de

Футболисты Австрии
Игроки сборной Австрии по футболу
Игроки ФК «Ред Булл» Зальцбург
Игроки ФК «Маттерсбург»
Игроки ФК «РБ Лейпциг»
Игроки ФК «Айнтрахт» Франкфурт-на-Майне
Игроки ФК «Дженоа»